Kruszwica – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim
 Kruszwica – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim
 Kruszwica – nieczynna stacja kolejowa w Kruszwicy, w województwie kujawsko-pomorskim
 Kruszwica – dawna gromada w powiecie inowrocławskim w województwie bydgoskim

Zobacz też 
 Cukrownia Kruszwica
 Zakłady Tłuszczowe Kruszwica
 Kruszwica Wąskotorowa